Le patronyme flamand Crucke, Kruck ou Crucq, voire Krux indique :
une personne qui marche avec des béquilles (du nl. kruk) ; 
une déviation de Cruycke.

En Hainaut, Crucq est une forme picarde (Craque) du fr. cruche.

Jean-Luc Crucke (1962-) est un homme politique belge wallon.

Patronyme flamand